Санта Марија Камотлан има више значења:

 Општина Санта Марија Камотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Камотлан (Санта Марија Камотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику